Szósta edycja międzynarodowych rozgrywek w piłce nożnej Złoty Puchar CONCACAF rozegrana w 2002 roku w USA.

W turnieju wzięło udział 12 drużyn podzielonych na 4 grupy. Oprócz krajów ze strefy CONCACAF w turnieju wzięły udział Ekwador i Korea Południowa.

O kolejności w grupie D zadecydowało losowanie, ponieważ wszystkie trzy drużyny miały tyle samo punktów oraz strzelonych i straconych bramek.

  Ekwador
  Gwatemala
  Haiti
  Kanada
  Korea Południowa
  Kostaryka
  Kuba
  Martynika
  Meksyk
  Salwador
  Trynidad i Tobago
  USA

Pierwsza runda

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Najlepsi strzelcy 
 4 -  Brian McBride
 3 -  Kevin McKenna

Bibliografia 
 

Złoty Puchar CONCACAF 2002